Кфир — с иврита «львёнок» ():

 Кфир — всепогодный многоцелевой истребитель, созданный фирмой Israel Aerospace Industries.
 Кфир — израильская пехотная бригада, самая молодая регулярная бригада в израильской армии.